A keresztnevek gyakoriságáról 20. század előtti időszakból hiányos adatok állnak rendelkezésre. Ezek alapján az alábbi néhány táblázat különböző évek, évszázadok, területek, városok, felekezetek névadási szokásait mutatja be.

1400 előtt
Az 1400-ig terjedő időben a női nevek gyakorisági sorrendje a következő volt:

1. Erzsébet, 2. Katalin, 3. Margit, 4. Anna, 5. Ilona, 6. Klára, 7. Ágnes, 8. Magda, 9. Borbála, 10. Mária, 11. Skolasztika, 12. Ágota, 13. Dorottya, 14. Lucia

16. század

Férfinevek
A 16. századról négy nagyobb névstatisztika készült. Az 1522-es év anyaga csak a Bács, Csongrád és Bodrog megyei jobbágyok nevét tartalmazza. Az 1554-es év anyaga a hódoltsági terület egy részének névanyagát mutatja be, Baranyát, valamint Somogy és Tolna megye egy részét, dézsmajegyzék alapján készült. A 16. századi adatok az egész ország területére vonatkoznak, a nevek viselőinek több mint egyharmada nemes, míg a század második feléből származóak szintén a hódoltsági terület leggyakoribb neveit mutatják be.

Női nevek
A női nevek még a férfineveknél is ritkábban állnak rendelkezésre. Az alábbi táblázat az 1522-es és a 16. századi leggyakoribb neveket mutatja be.

16., 17. és 18. század
16. századi (kiegyenlített százalékokkal), 17. századi és 18. századi gyakoriságok összehasonlítása

Férfinevek

Női nevek

1770–1780
A táblázat debreceni lakosokra vonatkozik.

1870–1875

Az adatok debreceni lakosokra vonatkoznak.

1895–1899
A táblázat a budapesti 8. kerület anyakönyvei alapján készült, mintegy 60 000 adatból.

Jegyzetek

Források
 Kálmán Béla: A nevek világa, Gondolat Kiadó, Budapest, 1973

Magyar keresztnevek